Merzak Allouache (1944-), réalisateur de films algérien ;
 Sofiane Allouache (1975-), sportif franco-algérien d'origine kabyle.
C’est un nom de famille originaire de Grande Kabylie plus précisément de Tizi Ouzou notamment présente à Alger plus précisément de la Casbah d’Alger, depuis plusieurs générations, la famille est connu pour sa réussite dans tous les domaines.

Issu des quartiers populaires de la wilaya d’Alger, la famille Allouache est une famille typiquement algéroise.

Ayant combattu durant la guerre d’indépendance de l’Algerie(1954/1962), la famille a reçu de nombreux biens, déjà propriétaires de nombreuses terres à Tizi, à la suite de leurs aides pendant cette guerre ils bénéficieront d’un immense héritage et de biens Algérois.

Aux origines berbère et algéroise la famille Allouache est et restera une famille qui marqua les générations algériennes de par la guerre d’Algérie, la bataille d’Alger, les écoles algéroise portant ce nom, les films de Merzak Allouache et j’en passe..

Homonymie
Patronyme algérien